

Patronyme 

 Franz Stigler (1915-2008), pilote de chasse allemand de la Seconde Guerre mondiale ;
 Incident de Charlie Brown et Franz Stigler
 George Stigler (1911-1991), économiste américain ;
 Michael Stigler (né en 1992), athlète américain, spécialiste du  ;
 Stephen Stigler (né en 1941), statisticien américain.
 Loi de Stigler

Toponyme 

 Stigler, ville américaine du comté de Haskell, dans l'Oklahoma.